Le Disque d'or, album de Diane Dufresne sorti en 1979 ;
 Le Disque d'or, histoire de la série de bande dessinée Les Casseurs publiée en 1979 ;
 Le Disque d'or de Dalida, album de Dalida sorti en 1959 ;
 Le Disque d'or de Sheila - Adios Amor, compilation de Sheila sortie en 1967
 Le Disque d'or de Sheila - L'école est finie, compilation de Sheila sortie en 1967 ;
 Le Disque d'or de Sheila - Mélancolie, compilation de Sheila sortie en 1974.

Voir aussi